Pert ist der Familienname folgender Personen:

 Candace Pert (1946–2013), US-amerikanische Neurowissenschaftlerin und Pharmakologin
 Morris Pert (1947–2010), ein britischer Komponist und Schlagzeuger
 Nicholas Pert (* 1981), englischer Schachmeister

PERT ist eine Abkürzung für:
 Program evaluation and review technique, eine ereignisorientierte Netzplantechnik

Siehe auch:
 Peart
 Pärt